Костянти́нівська вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Костянтинівська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Костянтинівська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Костянтинівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Костянтинівська вулиця — вулиця в місті Прилуки.
 Костянтинівська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці